Brückenkrug ist der Name folgender Orte: 

 Brückenkrug, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Czartkowo
 Brückenkrug, ehemals im Kreis Köslin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Mostowo (Woiwodschaft Westpommern)

Siehe auch:
 Ausbau Brückenkrug